Круз Видријада има више значења:

 Круз Видријада (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз Видријада (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику